Анри Эдмон Боннефуа (; , Тремблуа —  , Серне, Рейн Верхний) — французский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

Боннефуа соревновался в двух дисциплинах на летних Олимпийских 1908 в Лондоне. Он стал бронзовым призёров в командной стрельбе из малокалиберной винтовки и 19-м в стрельбе лёжа среди отдельных спортсменов.

Погиб во время Первой мировой войны.

Ссылки 
 Анри Боннефуа на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Стрелки Франции
Погибшие в Первую мировую войну
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1908 года